When I'm Gone (Simple Plan), een single van Simple Plan, afkomstig van het album Simple Plan
 When I'm Gone (single van Eminem), een single van rapper Eminem
 When I'm Gone (Holloway), een single van Brenda Holloway